Elschner ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Elschner (1924–2009), Professor für Physik an der TH Darmstadt
 Christina Elschner, deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin
 Curt Elschner (1876–1963), Geheimer Kommerzienrat, Gastronom und Hotelier in der Weimarer Republik
 Géraldine Elschner (* 1954), deutsch-französische Kinderbuchautorin 
 Horst Elschner (1939–2000), deutscher Physiker und Elektrotechniker